Conscience () — многозначный термин.

  — четвёртый студийный альбом группы The Beloved.
  — четвёртый студийный альбом группы Womack & Womack.
  — американская студия звукозаписи, существовавшая между 1995 и 1998 годами.